William Chalmers è stato il nome di diverse persone:
William Chalmers (1907-1980), giocatore ed allenatore di calcio scozzese
William Chalmers (1934-1994), giocatore ed allenatore di hockey su ghiaccio canadese
William Wallace Chalmers (1861-1994), politico statunitense